Kalininskaja (russisch ) ist:
 der Name mehrerer Ortschaften in Russland:
 Kalininskaja (Archangelsk), eines Dorfes in der Oblast Archangelsk
 Kalininskaja (Kirow), eines Dorfes in der Oblast Kirow
 Kalininskaja (Komi), eines Dorfes in der Republik Komi
 Kalininskaja (Krasnodar), einer Staniza in der Region Krasnodar
 Kalininskaja (Rostow), einer Staniza in der Oblast Rostow

 die Bezeichnung einer Linie der Moskauer Metro, siehe Kalininskaja-Linie
 der Name der Moskauer Metrostation Alexandrowski Sad zwischen 1946 und 1990